Utstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utstenarna (vid Storskäret, Närpes), Österbotten, 
 Utstenarna (vid Storskatan, Närpes), Österbotten,

Sverige 

 Utstenarna (ö, Skellefteå kommun), 	Västerbotten,

Se även
Utterstenarna

Robotskapade Finlandförgreningar